Кита́й-го́род может означать:
 Китай-город — исторический район в Москве.
 Китай-город — станция Московского метрополитена.
 Китай-город — бывшая территориальная единица с особым статусом города Москвы.
 Китай-Город — название села Междуречье Приморского края до переименования в 1972 году.

См. также

Примечания